|-
| 154501 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154502 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154503 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154504 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154505 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154506 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154507 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154508 - ||  || 24 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154509 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154510 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154511 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154512 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154513 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154514 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154515 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154516 - ||  || 26 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154517 - ||  || 26 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154518 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154519 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154520 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154521 - ||  || 27 martie 2003 ||  || 
|-
| 154522 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154523 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154524 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154525 - ||  || 27 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154526 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154527 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154528 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154529 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154530 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154531 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154532 - ||  || 25 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154533 - ||  || 25 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154534 - ||  || 31 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 154535 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154536 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154537 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154538 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154539 - ||  || 3 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154540 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154541 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154542 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154543 - ||  || 4 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154544 - ||  || 4 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 154545 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154546 - ||  || 5 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154547 - ||  || 6 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154548 - ||  || 7 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154549 - ||  || 5 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154550 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154551 - ||  || 9 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154552 - ||  || 8 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154553 - ||  || 5 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154554 - ||  || 1 aprilie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 154555 - || 2003 HA || 21 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154556 - ||  || 22 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 154557 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154558 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154559 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154560 - ||  || 25 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154561 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154562 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154563 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154564 - ||  || 26 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154565 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154566 - ||  || 28 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154567 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154568 - ||  || 26 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154569 - ||  || 26 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154570 - ||  || 28 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154571 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154572 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154573 - ||  || 29 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154574 - ||  || 27 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154575 - ||  || 30 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154576 - ||  || 28 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154577 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154578 - ||  || 24 aprilie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154579 - ||  || 25 aprilie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154580 - ||  || 23 aprilie 2003 ||  || 
|-
| 154581 - ||  || 3 mai 2003 || Reedy Creek || 
|-
| 154582 - ||  || 2 mai 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154583 - ||  || 5 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154584 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154585 - ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154586 - ||  || 28 mai 2003 || Catalina || CSS
|-
| 154587 - ||  || 30 mai 2003 ||  || 
|-
| 154588 - ||  || 26 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154589 - ||  || 25 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154590 - ||  || 26 iunie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 154591 - ||  || 26 iunie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154592 - ||  || 2 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154593 - ||  || 3 iulie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154594 || 2003 OB || 18 iulie 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 154595 - || 2003 OZ || 20 iulie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 154596 - ||  || 24 iulie 2003 ||  || 
|-
| 154597 - ||  || 23 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154598 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154599 - ||  || 24 iulie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 154600 - ||  || 2 august 2003 || Haleakala || NEAT
|-